Nishihara peut désigner :
 deux localités du Japon :
 une ville de l'île d'Okinawa ;
 un village de la préfecture de Kumamoto ;
 plusieurs personnalités :
 Giichi Nishihara, réalisateur, producteur, scénariste et acteur japonais ;
 Hiroshi Nishihara, chimiste japonais.